Franzetti ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Franzetti (eigentlich Jellinek; * 1873, † nach 1928), Wiener Gesangskomiker, Schauspieler und Bühnenschriftsteller
 Carlos Franzetti (* 1948), argentinischer, in den Vereinigten Staaten lebender Pianist, Komponist und Arrangeur
 Dante Andrea Franzetti (1959–2015), Schweizer Schriftsteller